OTC (ang. over-the-counter)
 leki dostępne bez recepty lekarskiej (ang. over-the-counter drugs)
 nieregulowany rynek pozagiełdowy (ang. over-the-counter market)
 oksytetracyklina
 transkarbamylaza ornityny